У́лица Степа́на Халту́рина (улица Халту́рина, Халту́ринская улица) — название улиц в некоторых городах государств бывшего СССР, названных в честь Степана Халтурина.

 Улица Степана Халтурина (Казань)
 Улица Степана Халтурина (Тюмень)
 Улица Степана Халтурина (Уфа)
 Улица Халтурина (Брест)
 Улица Халтурина (Волгоград)
 Улица Халтурина (Екатеринбург)
 Улица Халтурина (Запорожье)
 Улица Халтурина (Ижевск)
 Улица Халтурина (Иркутск)
 Улица Халтурина (Кемерово)
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Халтурина (Курган)
 Улица Халтурина (Курск)
 Улица Халтурина (Петергоф)
 Улица Халтурина (Новосибирск)
 Улица Халтурина (Петрозаводск)
 Улица Халтурина (Полтава)
 Улица Халтурина (Ростов-на-Дону)
 Улица Халтурина (Рязань)
 Улица Халтурина (Саранск)
 Улица Халтурина (Саратов)
 Улица Халтурина (Тверь)
 Улица Халтурина (Харьков)
 Улица Халтурина (Якутск)
 Улица Халтурина — улица в Ялте
  — улица в Ялте
 Улица Халтурина — прежнее название Паньковской улицы в Киеве
 Улица Степана Халтурина — прежнее название Пятницкой улицы в Кирове
 Улица Халтурина — прежнее название Миллионной улицы в Санкт-Петербурге
 Улица Халтурина — прежнее название Введенской улицы в Старой Руссе
 Улица Степана Халтурина — название исчезнувшей улицы в Омске.

См. также 
 Халтуринская улица (Москва)
 Спуск Халтурина — прежнее название Соборного спуска в Харькове.